Майское () — село в Бобринецком районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 15 человек. Почтовый индекс — 27260. Телефонный код — 5257. Занимает площадь 0,628 км². Код КОАТУУ — 3520884005.

Местный совет 
27260, Кировоградская обл., Бобринецкий р-н, с. Костомаровка

Ссылки 
 Майское на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Бобринецкого района